Володимир Григорович Веремієв ( 8 листопада 1948, Спаськ-Дальній, СРСР) — радянський та український футболіст і тренер, в минулому півзахисник. Майстер спорту міжнародного класу (1975). Заслужений майстер спорту СРСР (1975). Заслужений тренер України (1986). У 2000-х входив до тренерського штабу національної збірної України.

Статистика виступів за «Динамо» 

 Статистика в Кубках СРСР та єврокубках подана за схемою «осінь-весна» та зарахована в рік початку турніру

Нагороди 
 Чемпіон СРСР(7): 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981
 Срібний призер чемпіонатів СРСР (6): 1969, 1972, 1973, 1976(о), 1978, 1982.
 Володар Кубку СРСР (3): 1974, 1978, 1982
 Володар Кубка Кубків УЄФА: 1975
 Володар Суперкубка УЄФА: 1975
  Бронзовий олімпійський призер: 1976
 В складі збірної України бронза Спартакіади народів СРСР (1):1979
 Орден «За заслуги» I (2015), II (2006) і III ступеня (2004)
Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020)

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті «Сборная России по футболу»
 Профіль на сайті «Історія українського футболу»
 Профіль на сайті footballplayers.ru

Гравці збірної СРСР з футболу
Радянські футболісти
Заслужені майстри спорту СРСР
Футболісти «Зірки» (Кропивницький)
Футболісти «Динамо» (Київ)
Українські футбольні тренери
Футболісти на літніх Олімпійських іграх 1976
Уродженці Спаську-Дальнього
Російські емігранти до України